Tibro bezeichnet:
 Tibro, Ort in der schwedischen Provinz Västra Götalands län
 Tibro (Gemeinde), Gemeinde in der schwedischen Provinz Västra Götalands län